La Eredivisie 1975/76 fue la 20.ª temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. PSV Eindhoven ganó su tercera Eredivisie y su sexto título de campeón de los Países Bajos.

Tabla de posiciones 

[1] PSV Eindhoven también ganó la Copa de los Países Bajos, obteniendo así el doblete. PSV participará en la Copa de Europa, por lo que el finalista, Roda JC, podría jugar en la Recopa de Europa.

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

Goleadores

Enlaces externos 
 RSSSF
 Lista de goleadores de la Eredivisie

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1975
Fútbol en 1976